Павел Игнатьевич Гроховский () — идеолог и родоначальник военно - воздушных сил СССР, советский конструктор, изобретатель и организатор производства парашютной, авиационной и воздушно-десантной техники. Участник Октябрьского вооружённого восстания и Гражданской войны.

Биография 
Родился в 1899 году в г. Вязьма Смоленской губернии в семье начальника станции Николаевской железной дороги(ныне ж/д станция Вязьма - Новоторжская) мещанина Игнатия Иосифовича Гроховского и его законной жены Анастасии Васильевны. Был крещен в Вяземской городской церкви Всемилостивого Спаса Аркадьевского монастыря. 

Более зрелые детские годы Павел Гроховский провел в Твери. Окончил начальную школу в Твери, затем учился в Тверском реальном училище (1910—1915).

Участник Октябрьского вооружённого восстания и Гражданской войны.

В 1917 году вступил добровольцем в Ревельский отряд революционных моряков. Служил на линкоре «Петропавловск» Балтийского флота, на Волжско-Каспийской военной флотилии, в сухопутных матросских частях И. К. Кожанова и П. Е. Дыбенко – рядовым, затем командиром роты. Участвовал в боях с немцами на Украине, с колчаковцами, деникинцами, с англичанами в Энзелийской операции и снова на Украине, с махновцами. Член ВКП (б) с 1919 года, рекомендовал его в партию Кожанов. Последняя должность на флоте – комиссар Черноморского и Азовского побережий. Был тяжело ранен, полностью излечился. Награжден именным маузером, и бантами «За храбрость». 

Окончил Качинскую военную авиационную школу (1925). По другим данным окончил Борисоглебское училище лётчиков в 1925 году.

Первые свои изобретения Гроховский сделал в 1927 году, когда служил военным летчиком в Новочеркасске.

С 1929 года становится лётчиком-испытателем Научно-исследовательского института Военно-воздушных сил, одновременно руководителем конструкторского отдела при Управлении Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной Армии, а затем — начальником и главным конструктором Особого конструкторского производственного бюро военно-воздушных сил РККА (1932—1934). Начальник и главный конструктор Экспериментального института Наркомата тяжёлой промышленности по вооружениям РККА (до 1937). Группе Гроховского была поручена разработка темы «Воздушная пехота». За работами непосредственно наблюдал начальник ВВС П. И. Баранов. Позже деятельностью Гроховского постоянно интересовались и новый начальник ВВС Я. И. Алкснис, и начальник вооружений РККА М. Н. Тухачевский.

Возглавлял работы по конструированию и испытанию техники для воздушного десантирования; разработал мотопланер «Г-31» (1932), транспортно-десантный самолёт «Г-37» (1934). Также разработал самолёты: «Кукарача» (стреловидный бесхвостный самолёт Г-39), Г-38, Г−61, Г−63 и другие.

Создал первые в мире хлопчатобумажные десантные и грузовые парашюты, парашютные системы и автоматические устройства к ним, грузовые контейнеры для воздушно-десантных войск, оригинальные конструкции опытных самолётов; занимался также реактивной артиллерией. Автор ряда оригинальных проектов вооружения и военной техники, таких как бронеавтомобиль на воздушной подушке, танк-аэросани или ранний проект ручного противотанкового гранатомёта. Известный полярный летчик М. Каминский, работавший под началом Гроховского в Особом конструкторском бюро, посвятил первую часть автобиографической книги «В небе Чукотки» памяти своего руководителя. В первых главах, названных «В „цирке“ Гроховского» автор подробно описывает личность П. И. Гроховского, его изобретения, работу ОКБ под его началом, вклад в создание новых войск — Воздушно-десантных.

<...>тема воздушно-десантной техники и специальной техники и вооружения для ВДВ была совершенно новой, никакого отечественного и зарубежного опыта в этой области не имелось. И создание при таких условиях и за короткий срок (чуть более 5 лет) основ развития парашютно-десантной техники, сдача на вооружение РККА ряда образцов парашютов, подвесок, установок, десантной тары, переоборудование имевшихся тяжелых бомбардировщиков для десантирования были существенным достижением пионеров этого направления. 

В 1936—1941 годах был постоянным автором статей в журнале «Техника — молодёжи».

В ноябре 1936 года приказом Главного управления авиационной промышленности, который был подготовлен А. Н. Туполевым и подписан М. М. Кагановичем, Особое конструкторское бюро было ликвидировано.

С 1937 года Павел Гроховский был назначен начальником хозяйственного управления Центрального Совета Осоавиахима.

Арестован 5 ноября 1942 года. Долгое время считалось, что Павел Игнатьевич умер в 1946 году в заключении, из-за поддельной справки и действующему распоряжению НКВД. Однако сейчас доподлинно известно, что Гроховский был приговорен Особым Совещанием при НКВД к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 29 мая 1943 года на расстрельном полигоне Коммунарка. Реабилитирован в 1957 году посмертно.

Была арестована и его жена — Лидия Алексеевна, которая провела многие годы за колючей проволокой.

Награды и звания 
 Награждён орденом Ленина (1932).
 Мастер парашютного спорта (1934).
 полковник авиации

Адреса 
 1936—1942 — Колхозная площадь (Большая Сухаревская площадь), дом 14/7, Москва
 1936—1942 — Парковая улица, дом  23, Долгопрудный

Память 
 Памятная доска в Твери на здании Тверского государственного объединённого музея. Открыта в день ВДВ 2 августа 2012 года.
 Летом 2022г. в поселке Вязьма - Брянская Вяземского района Смоленской области в честь П.И.Гроховского установлен информационный стенд.

Семья 
 Супруга — Лидия Алексеевна Гроховская  (1911—1980). Вторая в СССР парашютистка (первый прыжок – 14 июля 1931 года с парашютом своего мужа) и первая десантница.
 Сын — Лонжерон Павлович Гроховский, родился в 1926г.
 Дочь — Авиэта Павловна Гроховская, родилась 25.02.1930.

См. также 
 Боевой мотоцикл Гроховского
 Резиновый надувной планёр
 Бронеавтомобиль на воздушной подушке
 Подвижная огневая точка
 Боевые аэросани Гроховского

Примечания

Литература 
 Энциклопедический справочник «Тверская область» — ГРОХОВСКИЙ Павел Игнатьевич
 Гроховский Павел Игнатьевич (1899—1946)
 Данные на сайте Биография.ру
 
  Владимир КАЗАКОВ, Небо помнит…, ПОВЕСТЬ-ХРОНИКА, «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» М., 1988
 
 Жизнь и судьба конструктора Гроховского
 
 
 . К 115-летию со дня рождения.
 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Изобретатели СССР
Конструкторы СССР
Конструкторы бронетехники
Авиаконструкторы СССР
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Посмертно реабилитированные в СССР
Инженеры и конструкторы, репрессированные в СССР
Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Казнённые в 1943 году